Friedensrede bezeichnet u. a. 

 Friedensrede des Demosthenes (346 v. Chr.) über den Frieden des Philokrates 
 Querela pacis, Rede des Erasmus von Rotterdam 
 Friedensrede (Karl May), siehe: Empor ins Reich der Edelmenschen  

sowie folgende Reden von Adolf Hitler:

 Friedensrede vom 17. Mai 1933
 Reichstagsrede vom 21. Mai 1935, in der er ausführt, dass die deutsche Marine nur 35 Prozent der Tonnage der britischen Flotte anstrebe
 Reichstagsrede vom 7. März 1936, in der er die Rheinlandbesetzung mit der französischen Ratifizierung des sowjetisch-französischen Beistandsvertrags begründet
 Reichstagsrede vom 6. Oktober 1939